Handbollsligan 2018/2019 var den 85:e säsongen av Sveriges högsta division i handboll på herrsidan.

Deltagande lag 
14 lag kvalificerade sig för spel i Svenska Handbollsligan 2018/2019 utifrån resultaten i Handbollsligan 2017/2018 och Kvalspelet till Handbollsligan 2017/2018.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel
Alla möten spelas i bäst av fem matcher.

Slutspelsträd

Kvartsfinalerna spelas i bäst över fem matcher. Lag 1-4 väljer motståndare i turordning, där varje lag endast får välja något av de två kvarvarande sämst placerade lagen (dvs. lag 1 börjar med att välja något av lag 7-8, lag 2 väljer sedan mellan lag 6 och lag 7/8, lag 3 väljer sedan mellan lag 5 och lag 6/7/8 och lag 4 får ta det kvarvarande laget). Lag 1-4 har hemmafördel i en eventuell femte och avgörande match.

Semifinaler

Final

Kvalspel

Skytteligan och MEP samt statistik

All star team 
Säsongens All star team presenterades den 21 maj 2019.

 Målvakt: Tobias Thulin, Redbergslids IK 
 Vänstersex: Lucas Pellas, Lugi HF 
 Mittsex: Arnar Freyr Arnarsson, IFK Kristianstad 
 Högersexa: Christopher Hedberg, IFK Skövde 
 Vänsternio: Alfred Jönsson, Lugi HF 
 Mittnio: Mattias Helt Jepsen, IFK Skövde 
 Högernio: Kim Andersson, Ystads IF
 Försvar: Fredrik Teern, Alingsås HK 
 MVP: Felix Claar, Alingsås HK
 Tränare: Jonas Wille, IFK Skövde

Källor
 Officiell hemsida
 Svenskhandboll.se

Noter 

Sport i Sverige 2018
Sport i Sverige 2019
Handbollssäsongen 2018/2019
2018/2019